Daugava Riga ist der Name folgender Sportvereine:

 FK Daugava Riga, lettischer Fußballverein
 Daugava Riga, ein früherer Name von Dinamo Riga (1940–1995), lettischer Eishockeyclub